Speak of the Dead — студийный альбом немецкой хеви-метал-группы Rage, вышедший в 2006 году.

В Speak of the Dead метал и оркестровая музыка сливаются вместе. В записи альбома участвовали музыканты из Минского Симфонического Оркестра.

Первые 8 треков составляют единую композицию: «Suite Lingua Mortis». Песня «Full Moon» была специально переведена и спета на пяти языках: английском, немецком, испанском, японском и русском и присутствует на копиях, изданных в этих странах.

Список композиций 
 «Morituri Te Salutant (Instrumental)» — 00:57
 «Prelude of Souls (Instrumental)» — 02:46
 «Innocent» — 05:37
 «Depression (Instrumental)» — 01:13
 «No Regrets» — 04:53
 «Confusion (Instrumental)» — 01:46
 «Black (Instrumental)» — 00:51
 «Beauty» — 03:54
 «No Fear» — 05:32
 «Soul Survivor» — 03:42
 «Full Moon» — 04:54
 «Kill Your Gods» — 05:14
 «Turn My World Around» — 03:59
 «Be With Me or Be Gone» — 03:47
 «Speak of the Dead» — 04:07

Участники записи 
 Петер «Пиви» Вагнер — вокал, бас-гитара
 Виктор Смольский — гитара, клавишные, бэк-вокал
 Майк Террана — ударные

Позиции в хит-парадах

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Rage
Альбомы Nuclear Blast Records